Daniel Andreas Ørum-Hansen  (født 5. september 2007 ) er en dansk skuespiller.

Karriere 
Daniel Andreas Ørum-Hansen startede sin karriere med at lave amatørvideoer til youtube-kanalen Sjat Svingdør og fik sin første rolle i DRs julekalender Julehjertets hemmelighed (2022), hvor han spillede en af de bærende roller, som drengen Ilter.

Filmografi

Tv-serier

Eksterne henvisninger 

 Daniel Andreas Ørum-Hansen på Internet Movie Database (engelsk) 
 Daniel Andreas Ørum-Hansen på danskefilm.dk 

Skuespillere fra Danmark
Skuespillere fra Danmark